Kolarstwo na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozegrane zostanie w dniach:
 kolarstwo szosowe w dniach 24 – 28 lipca w Musashinonomori Park (start wyścigu ze startu wspólnego) oraz Fuji International Speedway (meta wyścigu ze startu wspólnego oraz jazda indywidualna na czas),
 kolarstwo torowe w dniach  2 – 8 sierpnia w Izu Velodrome,
 kolarstwo BMX w dniach 29 lipca – 1 sierpnia na Torze BMX w Ariake,
 kolarstwo górskie w dniach 24 – 25 lipca na Trasie do kolarstwa górskiego w Umi no Mori.

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji

 Kolarstwo szosowe
 Wyścig ze startu wspólnego – mężczyźni
 Japonia – 1 miejsce
 Ranking UCI: miejsca 1-6.: 5 kolarzy, miejsca 7-13.: 4 kolarzy, miejsca 14-21.: 3 kolarzy, miejsca 22-32.: 2 kolarzy, miejsca 33-50.: 1 kolarz
 Mistrzostwa Afryki – 2 miejsca, mistrzostwa Azji – 2 miejsca, mistrzostwa panamerykańskie – 2 miejsca
 Realokacja niewykorzystanego limitu – 1 kolarz
 Wyścig ze startu wspólnego – kobiety
 Japonia – 1 miejsce
 Ranking UCI: miejsca 1-5.: 4 kolarki, miejsce 6.: 3 kolarki, miejsca 7-22.: 2 kolarki, kolarki indywidualnie w top 100
 mistrzynie Afryki, Ameryki i Azji
 Indywidualna jazda na czas – mężczyźni
 30 najlepszych zawodników rankingu UCI
 10 najlepszych zawodników mistrzostw świata
 1 zaproszony
 Indywidualna jazda na czas – kobiety
 15 najlepszych zawodniczek z rankingu UCI
 10 najlepszych zawodniczek mistrzostw świata
 1 zaproszona
 Kolarstwo torowe
 Sprint drużynowy – mężczyźni i kobiety
 8 najlepszych zespołów rankingu olimpijskiego
 Sprint – mężczyźni i kobiety
 7 najlepszych kolarzy rankingu olimpijskiego
 po 2 zawodników z każdego zespołu zakwalifikowanego do sprintu drużynowego oraz po 1 zawodniku z każdego zespołu zakwalifikowanego do keirinu
 Keirin – mężczyźni i kobiety
 7 najlepszych kolarzy rankingu olimpijskiego
 po 2 zawodników z każdego zespołu zakwalifikowanego do sprintu drużynowego oraz po 1 zawodniku z każdego zespołu zakwalifikowanego do sprintu
 Wyścig drużynowy na dochodzenie – mężczyźni i kobiety
 8 najlepszych zespołów rankingu olimpijskiego
 Madison – mężczyźni i kobiety
 8 najlepszych zespołów rankingu olimpijskiego
 po 1 zawodniku z każdego zespołu zakwalifikowanego do wyścigu drużynowego na dochodzenie
 Omnium – mężczyźni i kobiety
 8 najlepszych kolarzy rankingu olimpijskiego
 po 1 zawodniku z każdego zespołu zakwalifikowanego do wyścigu drużynowego na dochodzenie
 Kolarstwo górskie
 mężczyźni i kobiety
 Japonia – 1 miejsce
 Ranking olimpijski: miejsca 1-2.: 3 kolarzy, miejsca 3-7.: 2 kolarzy, miejsca 8-21.: 1 kolarz
 Po jednym kolarzu z mistrzostw Afryki, Ameryki, Azji
 Po dwa miejsca z Mistrzostw Świata w Kolarstwie Górskim 2019 elite oraz do lat 23
 BMX
 Wyścig – mężczyźni i kobiety
 Japonia – 1 miejsce
 Ranking olimpijski: miejsca 1-2.: 3 kolarzy, miejsca 3-5.: 2 kolarzy, miejsca 6-11.: 1 kolarz
 Indywidualny ranking BMX: 3 kolarzy
 mistrzostwa świata BMX: 2 kolarzy
 Freestyle – mężczyźni i kobiety
 Japonia – 1 miejsce
 Ranking olimpijski: miejsca 1.: 2 kolarzy, miejsca 2-5.: 1 kolarz
 mistrzostwa świata BMX: 2 miejsca

 Legenda
 SD – Sprint drużynowy
 KE – Keirin
 SP – Sprint
 DD – Wyścig drużynowy na dochodzenie
 OM – Omnium
 MD – Madison
 SW – Wyścig ze startu wspólnego
 TT – Indywidualna jazda na czas
 RC – Wyścig
 FR – Freestyle
 Q – Kwoty startowe
 Z – Zawodnicy

Rezultaty

Kolarstwo szosowe

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo torowe

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo górskie

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo BMX

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020